Aphanasiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Aphanasiini
 Gênero Aphanasium
 Gênero Aphanosperma
 Gênero Aristogitus
 Gênero Citriphaga
 Gênero Myrsinus

Aphanasiini
Tribos de cerambicídeos